Ха́тчинсон () — англоязычные фамилия и топоним.

Фамилия 
 Хатчинсон, Аса (род. 1950) — американский политик.
 Хатчинсон, Атиба (род. 1983) — канадский футболист.
 Хатчинсон, Бен (род. 1987) — английский футболист.
 Хатчинсон, Грегори Оуэн (род. 1957) — британский антиковед и филолог.
  (1902—1988) — британский биолог.
 Хатчинсон, Джозефин (1903—1998) — американская актриса.
 
 Хатчинсон, Джонатан (1828—1913) — британский врач, хирург, офтальмолог, дерматолог, венеролог и патолог.
 Хатчинсон, Джордж Эвелин (1903—1991) — англо-американский эколог и лимнолог.
 Хатчинсон, Клод Бёртон (1885—1980) — американский ботаник, преподаватель.
 Хатчинсон, Кэролин — шотландская кёрлингистка.
 Хатчинсон, Майкл (род. 1990) — канадский хоккеист, вратарь.
 Хатчинсон, Стив (род. 1949) — канадский фигурист-одиночник.
 Хатчинсон, Сэм (род. 1989) — английский футболист.
 Хатчинсон, Томас (1711—1785) — политик времён американской революции; губернатор провинции Массачусетс-Бэй.
 Хатчинсон, Френсис (1660—1739) — британский епископ и писатель, критик охоты на ведьм.
 Хатчинсон, Чарльз (1854—1924) — американский банкир и филантроп.
 Хатчинсон, Чед (род. 1977) — игрок в американский футбол.
 Хатчинсон, Эйдан (род. 2000) — игрок в американский футбол.
 Хатчинсон, Эндрю (род. 1980) — американский хоккеист.
 Хатчинсон, Энн (1591—1643) — пуританка, религиозный деятель Новой Англии.

Двойная фамилия 
  (род. 1918) — специалист по записи танца, супруга Айвора Геста.
 Хели-Хатчинсон, Джон (1757—1832) — генерал-лейтенант, англо-ирландский военный и политический деятель.

Топоним 
 Хатчинсон — город в штате Канзас (США).
 Хатчинсон — город в штате Миннесота (США).
 Хатчинсон — округ в штате Техас (США).
 Хатчинсон — округ в штате Южная Дакота (США).

Другое 
 Hutchinson — английское издательство, основанное в 1887 году.

См. также 
 
 Хатчесон
 Хатчинс